Факахина (), или Каина (Kaīna) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 75 км к востоку от атолла Фангатау.

География 
Площадь Факахина составляет около 8 км². В центре расположена лагуна, полностью окружённая сушей и изолированная от океанических вод.

История 
Атолл был открыт в 1824 году русским путешественником Отто Евстафьевичем Коцебу, который назвал Факахина атолл Предприятие.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Фангатау.

Население 
В 2007 году численность населения атолла составляла 131 человек. Главное поселение — деревня Тарионе.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания

Ссылки 

 Информация об атолле на Oceandots.com

Туамоту
Атоллы